film animowany
 animacja komputerowa
 animacja społeczno-kulturalna
 animacja czasu wolnego
 animacja poklatkowa